Колпакчи-Кузнецова Марина Владимировна (31 августа 1933, Минск) — артистка балета, педагог, балетмейстер. Заслуженная артистка РСФСР (1988). Народная артистка Российской Федерации (2010)

Биография 
Родилась в семье Владимира Яковлевича Колпакчи — советского военачальника, генерала армии и Героя Советского Союза и Галины Степановны Колпакчи (Новиковой). В 1938 году, когда отец участвовал в Гражданской войне в Испании, мать Марины Владимировны была арестована, и девочка оказалась в детском доме.
Марина Владимировна начала заниматься танцами в Перми, где во время Великой Отечественной войны вместе с матерью находилась в эвакуации. Мама будущей балерины была любительницей балета, а отец первоначально настороженно относился к хореографическому обучению дочери. Марина Владимировна посещала танцевальный кружок при Кировском театре. Окончила хореографическое училище.
Балерина Большого театра с 1953 года. В 1974 году завершила сольную карьеру.
Окончила балетмейстерское отделение ГИТИСа и стала работать педагогом в Театре классического балета. Среди учениц — Галина Степаненко, Валерия Цой.

В 1988 году присвоено звание заслуженной артистки РСФСР.
В 2010 году становится народной артисткой России.

Репертуар 
 Фея Карабос — балет П. И. Чайковского «Спящая красавица»;
 Зарема — балет Бориса Асафьева «Бахчисарайский фонтан»;
 Фея Осень — экранизация балета Сергея Прокофьева «Золушка» — фильм-балет «Хрустальный башмачок».

Семья 
 Муж — Валерий Алексеевич Кузнецов — один из заместителей председателя Агентства печати «Новости» (АПН).

Примечания

Ссылки 
 Балерина Марина Колпакчи-Кузнецова: «Когда я танцевала на кремлёвских банкетах, гости не жевали».

Выпускники ГИТИСа
Выпускники балетмейстерского факультета ГИТИСа